The Fisherman's Luck – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Fisherman's Luck – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Fisherman's Luck – film del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
 Fisherman's Luck – film del 1913 diretto da Bert Haldane
 Fisherman's Luck – film del 1916 diretto da John Randolph Bray
 Fisherman's Luck – film del 1920 diretto da Bud Fisher
 The Fisherman's Luck – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Fisherman's Luck – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company